Eumenia erucaeformis är en ringmaskart som beskrevs av Sars 1869. Eumenia erucaeformis ingår i släktet Eumenia och familjen Scalibregmatidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
erucaeformis